Ниже представлен список территорий Соединенных Штатов Америки, подведомственных или ранее бывших подведомственными Службе национальных парков США. Список отсортирован по виду территории и по алфавиту.

Территории и объекты делятся на следующие типы:
 национальные парки (),
 национальные памятники (),
 национальные заповедники (, ),
 национальные исторические парки (),
 национальные исторические объекты (),
 национальные парки — поля сражений (),
 национальные военные парки (),
 национальные поля сражений (),
 национальные мемориалы (),
 национальные зоны отдыха (),
 морские берега (),
 озёрные берега (),
 реки (),
 дороги (),
 тропы ( и ),
 кладбища (),
 а также территории, не попадающие под эту классификацию.

Кроме штатов, подразделения Службы национальных парков находятся на территориях, входящих в состав США, но не являющихся штатами: округ Колумбия, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Гуам и Пуэрто-Рико.

Первым национальным парком США стал в 1872 году Йеллоустоун. До образования в 1916 году службы национальных парков он управлялся американской армией.

14 национальных парков (Рангел-Сент-Элайас, Хавайи-Волкейнос, Глейшер, Глейшер-Бей, Гранд-Каньон, Грейт-Смоки-Маунтинс, Йеллоустонский, Йосемитский, Карлсбадские пещеры, Мамонтова пещера, Меса-Верде, Олимпик, Редвуд, Эверглейдс) и один национальный исторический объект (Национальный исторический парк культуры Чако) внесены в список Всемирного наследия Юнеско.

Национальные парки

Расформированные национальные парки

Национальные монументы

Расформированные национальные монументы

Национальные заповедники (National Preserves)

Национальные исторические парки

Национальные исторические объекты

См. также 
 Служба национальных парков США
 Список национальных побережий США
 Список национальных памятников США
 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в США

Примечания 

Списки:США
США